Балликасл — топоним:

 Балликасл (Мейо) — деревня в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт).
 Балликасл (Антрим) — малый город, столица района Мойл, находящийся в графстве Антрим Северной Ирландии.